Masters 2018, Dafabet Masters, var en snookerturnering som spelades mellan 14 januari 2018 och 21 januari 2018.

Deltagare 
Inbjudna blev de 16 bästa spelarna enligt världsrankingen vid tidpunkten efter UK Championship 2017. Stuart Bingham, rankad 12:a vid tillfället, hade blivit bestraffad för att ha brutit mot regler för betting. Därmed blev spelaren rankad 17 i världen automatiskt kvalificerad.

Huvudturnering

Prispengar 
 Vinnare £200,000
 Tvåa: £90,000
 Semifinalist: £50,000
 Kvartsfinalist: £25,000
 Sista 16: £12,500
 Högsta break: £10,000
 Total: £600,000

Källor 
 http://www.worldsnooker.com/wp-content/uploads/2017/12/Click-here-for-the-Masters-draw.pdf - Spelschema, Läst 2018-01-04 
 http://www.worldsnooker.com/tournaments/masters/
 https://web.archive.org/web/20180114183915/http://livescores.worldsnookerdata.com/Centuries/CenturyBreaks/13998/dafabet-masters-2018 - Centuries, Masters 2018

Snookersäsongen 2017/2018	
2018